Triticum sphaerococcum, le blé indien, est une espèce de plantes monocotylédones de la famille des Poaceae, sous-famille des Pooideae, originaire du sous-continent indien. C'est une espèce de blé hexaploïde, au génome de type AABBDD, génétiquement proche du blé tendre (Triticum aestivum). Le blé indien est considéré par certains auteurs comme une sous-espèce du blé tendre sous le nom de Triticum aestivum subsp. sphaerococcum.

Liste des variétés 
Selon  :
 Triticum sphaerococcum var. rotundatum Percival
 Triticum sphaerocuccum var. globosum Percival

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèce de Poaceae (nom scientifique)
Pooideae
Blé